Schönhaar ist der Name oder Familienname von:

 Carlo Schönhaar (1924–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Eugen Schönhaar (1898–1934), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Harald I. (Norwegen) (um 852–933) Harald Hårfagre, Harald „Schönhaar“